Une personne rebelle est une personne prenant part à une révolte.

Rebelle peut désigner :
 Rebelle (en anglais, ), un film d'animation américain de Mark Andrews sorti en 2012 ;
 Rebelle, un jeu vidéo adapté du film ;
 Rebelle, un film québécois de Kim Nguyen sorti en 2012 ;
 Rebelle, un album studio de la chanteuse française Valérie Lagrange, sorti en 1985 ;
 Rebelle, un roman de fiction de Fatou Keïta, publié en 1998.

Voir aussi

Articles connexes 
 Rebelle Adolescence (en anglais, Mouth to Mouth), un film anglo-canado-allemand réalisé par Alison Murray, sorti en salles en 2005
 , titre de plusieurs films
 , titre de plusieurs films
 , page d'homonymie